Lobnig bezeichnet:

 Lobnig (Gemeinde Eisenkappel-Vellach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Eisenkappel-Vellach, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Lomnice u Rýmařova, Gemeinde im Okres Bruntál, Tschechien
 Lobník, ein in die Moravice mündendes fließendes Gewässer in Tschechien

und ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Lobnig (* 1976), österreichischer Fußballspieler
 Hubert Lobnig (* 1962), österreichischer Künstler
 Josef Lobnig (* 1958), österreichischer Finanzbeamter und Politiker (BZÖ, früher FPÖ)
 Katharina Lobnig (* 1988), österreichische Ruderin
 Magdalena Lobnig (* 1990), österreichische Ruderin